El nombre Prisco puede hacer referencia a algunas de las siguientes personas:
Lucio Tarquinio Prisco, también conocido como Tarquinio el Viejo o Tarquinio I, quinto rey de Roma según la tradición.
Prisco de Panio, historiador del siglo V.
Cayo Julio Prisco (): usurpador, militar y miembro de la guardia Pretoriana durante el reinado de Gordiano III.
Prisco Atalo, dos veces usurpador del Imperio romano (en 409 y 414), contra el Emperador romano Honorio.
 Clutorio Prisco, poeta romano del siglo I.
 Prisco del Epiro, filósofo neoplatónico.
 Prisco, general del Imperio bizantino de fines del siglo VI e inicios del VII.
Prisco, gladiador que luchó durante los juegos inaugurales del Coliseo en el año 80 ganándose su libertad.
 Carelio Prisco, gobernador romano de Britania en los años 170.
 Helvidio Prisco, filósofo estoico.
 Hermanos Prisco, criminales al servicio del cartel de Medellín.

También puede referirse a:
 El nombre común de la planta Prunus armeniaca.
 El nombre común de la planta Prunus domestica.